Хоренко — прізвище.

Персоналії 
 Хоренко Віктор Олександрович  — Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ.
 Хоренко Володимир Федорович (1927—2021) — український живописець.